Rahmon ist der Familienname folgender Personen:

 Emomalij Rahmon (* 1952), tadschikischer Politiker, Staatspräsident von Tadschikistan
 Osoda Rahmon (* 1978), tadschikische Diplomatin und Staatsministerin